Свинець Плюмбум (оливо) (Pb) — хімічний елемент 
 Свинець самородний
 Свинець рудний
 Свинець первозданний
 Свинець первісний
 Свинець радіогенний
 Свинець звичайний
 Свинець аномальний
 Свинець (мінерал)